Городищенское (Городище) — озеро в Опочецком районе Псковской области России
 Городищенское — озеро в Печорском районе Псковской области России
 Городищенское — село в Жидачовском районе Львовской области Украины.